Lilla Nätiholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Nätiholmen, Borgå, Nyland, 
 Lilla Nätiholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Stora Nätiholmen
Nätiholmen

Robotskapade Finlandförgreningar